Voici la liste des planètes mineures numérotées de 373001 à 374000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 373001 à 374000

373001-373100

373101-373200

373201-373300

373301-373400

373401-373500

373501-373600

373601-373700

373701-373800

373801-373900

373901-374000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000